Pullach ist der Name folgender Orte:

 Pullach im Isartal, Gemeinde im Landkreis München, Oberbayern

 Pullach (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Pullach (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern
 Pullach (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pullach (Kolbermoor), Ortsteil der Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pullach (Penzing), Ortsteil der Gemeinde Penzing, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Pullach (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pullach (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern